Кушевац може да се односи на:

 Кушевац, насеље у општини Ђаковица, Република Србија
 Кушевац (Ђаково), насеље у граду Ђаково, Хрватска